Het ATP-toernooi van Eastbourne 2012 vond plaats van 17 tot en met 23 juni in de Engelse kustplaats Eastbourne. De wedstrijden werden gespeeld op het gras van de Devonshire Park Lawn Tennis Club.

Andy Roddick won het toernooi door in de finale titelverdiger Andreas Seppi te verslaan met 6-2, 6-3

De geheel Britse dubbelspelfinale werd gewonnen door het duo Colin Fleming & Ross Hutchins die met 6–4, 6–3 te sterk waren voor Jamie Delgado & Ken Skupski

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Eastbourne
ATP-toernooi van Eastbourne